Sněmovna lidu může být

 Sněmovna lidu Federálního shromáždění – jedna z komor parlamentu Československé socialistické republiky a České a Slovenské Federativní republiky
 Sněmovna lidu (Indie) – dolní komora indického parlamentu